Табуле́вич — фамилия.

 Табулевич, Галина Александровна (1912—1987) — советский педагог.
 Табулевич, Иосиф Титович (1906—1994) — советский хозяйственный деятель.

Составные фамилии 
 Шабль-Табулевич, Борис Сергеевич (Шабуневич; 1897—после 1943) — советский художник.